Малость — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Малость — хутор в Глубокском районе Витебской области.
 Малость — хутор в Миорском районе Витебской области.